Poczernino ist der Name von zwei Orten in Polen:

 Poczernino, deutsch Putzernin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Poczernino (Karlino)
 Poczernino, deutsch Hohensee, Dorf in der Woiwodschaft Pommern, siehe Poczernino (Woiwodschaft Pommern)